Ву́лиця Скіфська — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 вулиця Скіфська — вулиця в місті Вінниця
 вулиця Скіфська — вулиця в місті Київ
 вулиця Скіфська — вулиця в місті Кривий Ріг
 вулиця Скіфська — вулиця в місті Кропивницький
 вулиця Скіфська — вулиця в місті Лубни
 вулиця Скіфська — вулиця в місті Мелітополь
 вулиця Скіфська — вулиця в місті Нікополь
 вулиця Скіфська — вулиця в місті Полтава
 вулиця Скіфська — вулиця в місті Сімферополь

Провулок Скіфський 

 провулок Скіфський — провулок в місті Вінниця
 провулок Скіфський — провулок в місті Житомир
 провулок Скіфський — провулок в місті Полтава
 провулок Скіфський — провулок в місті Черкаси